3 miejscowości w Polsce: 
 Olszyniec – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Olszyniec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Walim 
 Olszyniec – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Żary